Roeser bezeichnet
 Roeser, eine luxemburgische Gemeinde

Roeser ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Roeser, US-Politiker
 Jacob von Roeser (1799–1862), deutscher Arzt, Leibarzt und Reisender
 Margarete Knüppelholz-Roeser (1886–1949), deutsche Architektin
 Peter Gerhard Roeser (1814–1865), deutscher Zigarrenarbeiter, Kommunist und frühes Mitglied des ADAV.
 Valentin Roeser, deutscher Klarinettist und Komponist

Roeser bezeichnet folgende Unternehmen:
 Roeser Medical, deutsche Unternehmensgruppe im Healthcare-Bereich

Siehe auch:
 Röser
 Roser